Села:
 Гаївське — Львівська область, Золочівський район
 Гаївське — Миколаївська область, Первомайський район